Mesto puede referirse a:
Mesto: híbrido entre encina y alcornoque.
Mesto: roble turco o marojo (Quercus cerris).
El nombre común de la planta Quercus coccifera.
El nombre común de la planta Rhamnus alaternus.
Giandomenico Mesto, un futbolista italiano.
 DJ Mesto, disc jockey y productor musical holandés.